Ньюли () — английская фамилия. Известные носители:

 Ньюли, Миа (род. 1988) — австралийская баскетболистка.
 Ньюли, Энтони (1931—1999) — английский актёр, певец и автор песен.